Резала може бити:

 Резала (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, КиМ, Република Србија
 Резала (Србица), насеље у општини Србица, КиМ, Република Србија